Il doppio del DFS Classic 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Zina Garrison-Jackson e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma solo la Garrison-Jackson ha partecipato in coppia con Katrina Adams.

La Adams e la Garrison-Jackson hanno perso nel 2º turno contro Mercedes Paz e Shaun Stafford.

Manon Bollegraf e Rennae Stubbs hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 6–4 Nicole Bradtke e Kristine Radford.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

n/a
 Nicole Arendt /  Pam Shriver (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Yayuk Basuki /  Inés Gorrochategui (quarti di finale)

 Elna Reinach /  Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Zina Garrison-Jackson (secondo turno) 
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (secondo turno) 
 Nicole Bradtke /  Kristine Radford (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1995